Dzoragyugh, villaggio armeno della provincia di Aragatsotn, nella municipalità di Mastara
Dzoragyugh, comune armeno della provincia di Gegharkunik
Dzoragyugh, comune armeno della provincia di Lori